Molin est un nom de famille notamment porté par une ou deux influentes familles vénitiennes qui ont donné leur nom à différents palais de Venise.

Patronymie

Famille vénitienne 
Les Molin (ou Molino - version italianisée à l'époque de Mussolini mais non utilisée en Italie) sont une ou deux familles patriciennes de Venise (il y a une incertitude qu'elles soient deux familles distinctes): 
une est originaire de Mantoue et migra au  ;
une est originaire d'Acre et migra au .

Parmi ses membres, on peut citer :  

Giacomo Molin, le premier  procurateur de Saint-Marc en 1261 ;
Francesco Molin (1575-1655), le  de Venise élu en 1646 :
Alessandro, général suprême des armées ;
Giovanni Molin (1705-1773), cardinal.

Les armes des Molin se composent d'une roue de moulin d'or en champ d'azur.
Certaines branches portent cette roue de gueules et d'argent en un champ coupé de l'un et de l'autre.

Autre 
 Martin Molin (1983-), musicien suédois

Palais de Venise
Palais Molin a San Basegio
Palais Molin Erizzo
Palais Molin Gaspari (ou Molin Querini)
Palais Molin Balbi Valier della Trezza
Palais Molin agli Ognissanti
Palis Cocco Molin
Palais Molin a San Fantin
Palais Molin a San Zulian
Palais Molin (a San Stin)
Palais Molin Cappello

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien